Мировой тур по кёрлингу (официальное наименование , часто просто , сокращённо WCT) — серия международных коммерческих (с денежными призами) коротких турниров по кёрлингу («бо́ншпилей», см. :en:bonspiel, длительностью один—два дня, проводятся обычно в субботу и/или в воскресенье), проводящихся между отдельными клубными и независимыми командами (отдельно мужскими, отдельно женскими) в течение очередного кёрлингового сезона (с осени до весны, преимущественно осенью и в начале зимы — чтобы не перегружать команды, участвующие в национальных чемпионатах, чемпионатах континентов, мира, Олимпийских играх).

Проводится начиная с 1992 года. Территориально большинство турниров проходит в Канаде и США, но некоторые в странах Азии (Япония, Южная Корея) и Европы — в том числе и в России: в Москве проходят турниры «Red Square Open» («Красная Площадь (открытый турнир)», проходит на Красной площади) и «CCT Moscow Classic» («Московская классика»).

Некоторые турниры проводятся в закрытых помещениях, некоторые на открытом воздухе.

В 2012 права на наименование серии турниров было продано оргкомитетом WCT компании Asham, много лет спонсирующей проведение различных спортивных соревнований, поэтому первоначальное наименование серии «World Curling Tour» было изменено с добавлением наименования основного спонсора турнира.

История

Мировой рейтинг команд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт World Curling Tour
 World Curling Tour | CurlingZone Talk
 Официальная страница в Facebook

Соревнования по кёрлингу
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1992 года